Bayır steht für:

Orte:
 Bayır (Alanya), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Alanya
 Bayır (Muğla), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Muğla

Personen:
 Muhammed Bayır (* 1989), türkischer Fußballspieler